Plaats in Indonesië
Sei Rakyat (Medang Deras), een plaats in het regentschap Batu Bara van de provincie Noord-Sumatra
Sei Rakyat (Panai Tengah), een plaats in het regentschap Labuhan Batu van de provincie Noord-Sumatra